Altmann (1898), een Duits automerk
 Altmann (1905), een Duits automerk